Селище () — деревня в Дрогичинском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Закозельского сельсовета. Население — 32 человека (2019).

География 
Селище находится в 17 км к юго-западу от Дрогичина. Местные дороги ведут в окрестные деревни Заречка и Суличево. Селище стоит на левом берегу Днепровско-Бугского канала в месте, где от него ответвляется Белозёрский канал. Деревня находится на водоразделе Вислы и Днепра, на берегу канала установлен памятный знак

Достопримечательности 
 Памятный знак на водоразделе Вислы и Днепра

Примечания

Ссылки 
 Селище на сайте globus.tut.by 

Населённые пункты Дрогичинского района